Hovedsætning kan henvise til flere artikler:

Sætning (matematik) – en fundamental matematisk sætning
Sætning (grammatik) – en uafhængig sproglig sætning